Жидівський привілей (), жидівський / юдейський статут, або постанова () — у середньовічній Європі грамота, видана володарем юдеям, яка визначала їхнє правове становище у державі чи володінні.

 1164: Жидівський привілей Болєслава — в Польщі.
 1244: Жидівський привілей Фрідріха II — в Австрії.
 1251: Жидівський привілей Бели IV  — в Угорщині.
 1254: Жидівський привілей Отокара II — в Богемії.
 1275: Жидівський привілей Едварда І — в Англії.

Примітки